

Aziende 
Blanchet – marca di orologi svizzeri

Persone 
Bernard Blanchet – ex calciatore francese
Emmanuelle Blanchet – ex cestista francese
Giovanni Blanchet – mezzofondista italiano
Jean Blanchet – orologiaio svizzero
Jules Adrien Blanchet – numismatico e bibliotecario francese
Marcel Bleustein-Blanchet – pubblicitario francese
Maturino Blanchet – vescovo cattolico italiano
Rodolphe Blanchet – numismatico, storico e politico svizzero
Thomas Blanchet – pittore, incisore e decoratore francese